Le qualificazioni del singolare  del Legg Mason Tennis Classic 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Legg Mason Tennis Classic 1997 prevedevano 28 partecipanti di cui 7 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Luis Herrera (Qualificato)
 Mahesh Bhupathi (Qualificato)
 David Wheaton (Qualificato)
 Michael Tebbutt (Qualificato)
 Pier Gauthier (primo turno)
 Paul Goldstein (ultimo turno)
 Óscar Ortiz (primo turno)

 Luke Jensen (Qualificato)
 Marcus Hilpert (Qualificato)
 Mashiska Washington (ultimo turno)
 Reed Cordish (Qualificato)
 Kevin Kim (primo turno)
 Chad Clark (ultimo turno)
 Todd Meringoff (ultimo turno)

Qualificati 

 Luis Herrera
 Mahesh Bhupathi
 David Wheaton
 Michael Tebbutt

 Reed Cordish
 Luke Jensen
 Marcus Hilpert

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1997
ATP Tour 1997